Schabert ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schabert (1904–1961), deutscher evangelischer Theologe und Bischof   
 Hans Schabert (* 1947), deutscher Kommunalpolitiker
 Ina Schabert (* 1940), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Oskar Schabert (1866–1936), deutschbaltischer evangelischer Theologe
 Tilo Schabert (* 1942), deutscher Politologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schaber (Begriffsklärung)